Dom św. Kazimierza (stowarzyszenie) – instytucja w Paryżu prowadzona przez siostry szarytki z Polski
 Dom świętego Kazimierza (film) – polski film opowiadający o ostatnich dniach życia Cypriana Norwida